Tenischewo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Tenischewo (Tatarstan), Siedlung städtischen Typs in der Republik Tatarstan
 Tenischewo (Mordwinien), Dorf in der Republik Mordwinien